Pailhès (Ariège)
Pailhès (Hérault)